Olaru  ist der Familienname folgender Personen:

 Costică Olaru (* 1960), rumänischer Kanute
 Darius Olaru (* 1998), rumänischer Fußballspieler
 Maria Olaru (* 1982), rumänische Kunstturnerin
 Nuța Olaru (* 1970), rumänische Langstreckenläuferin
 Raluca Olaru (Ioana Raluca Olaru; * 1989), rumänische Tennisspielerin